Osoby o tym nazwisku:
 Adam Ostolski – polski socjolog, publicysta i tłumacz
 Robert Ostolski – polski aktor